El Colegio Oficial de Ingeniería Informática de la Comunidad Valenciana (COIICV) es una corporación de derecho público integrada por los ingenieros en informática de la Comunidad Valenciana, España. El COIICV pertenece al Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática (CCII), corporación colegial de ingeniería informática a nivel nacional, desde la constitución del mismo.

Historia
El COIICV se creó por Ley 6/2000 de las Cortes Valencianas, siendo uno de los primeros colegios autonómicos de ingeniería informática en crearse en España.

La Asamblea Constituyente se celebró el 28 de noviembre de 2000, aprobándose los Estatutos presentados y se celebraron las primeras elecciones en la que participaron todos los ingenieros en informática censados.

A las elecciones a la Junta de Gobierno concurre una única candidatura encabezada por Julián del Valle Fernández, en aquel momento Presidente de la Asociación de Licenciados e Ingenieros en Informática de la Comunidad Valenciana, resultando elegida. Lo mismo sucedió tras las elecciones de 2004 y 2008. En 2012 se celebran las cuartas elecciones, resultando elegida la candidatura encabezada por Juan Pablo Peñarrubia Carrión. Las quintas elecciones se celebran en 2016, resultando elegida la candidatura encabezada por F. Alejandro Blasco Iborra, actual Presidente del Colegio.

El COIICV es miembro de pleno derecho del CCII.

Fines 
Los fines esenciales del Colegio Oficial de Ingeniería Informática de la Comunidad Valenciana se resumen en promover el progreso de la sociedad de la información y el conocimiento, velar por el cumplimiento de los preceptos constitucionales sobre el uso de la informática, ordenar la profesión, defender los intereses profesionales de los colegiados, representar el ejercicio de la profesión en el ámbito autonómico,  hacer cumplir la ética profesional y normas deontológicas del colectivo,  velar por el adecuado nivel de calidad de las prestaciones profesionales de los colegiados a través de la formación y perfeccionamiento de éstos, fomentar la solidaridad profesional y la investigación, el desarrollo e innovación (I+D+i) en el ámbito de la informática y de las tecnologías afines.

Premios Sapiens 
Los Premios Sapiens son los premios que anualmente concede el Colegio en el marco de semanainformatica.com y del Congreso de la Ingeniería Informática de la Comunidad Valenciana, con el objetivo de distinguir aquellos profesionales, empresas y administraciones públicas que sobresalen en la valorización de la Profesión Informática.

'Sapiens' hace referencia a sabiduría, conocimiento, inteligencia,... Éstas son justamente las características que el Colegio desea destacar, premiar y dar a conocer a la Sociedad como elementos íntimamente ligados a la Informática.

Se conceden premios en las siguientes categorías:
 Premio al Profesional 
 Premio a la Empresa  
 Premio a la Administración Pública 
 Premio Académico 
 Premio al Proyecto Fin de Carrera 
 Premio al Proyecto

Referencias

Enlaces externos 
 www.coiicv.org.
 www.ccii.es.

Ingenieros en Informática
Asociaciones de ingenieros